La Coppa del Generalissimo 1962 è stata la 26ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Squadre 
Le squadre qualificate sono le migliori otto classificate al termine della Liga Española de Baloncesto 1961-1962.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1961-1962

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1962
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Barcellona